Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17 van 2023 was de 20e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Noord- en Midden-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 20 landen deel aan dit toernooi dat van 11 februari tot en met 26 februari in Guatemala werd gespeeld. 

Dit toernooi bepaalt ook wel landen mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2023, dat in Peru wordt gespeeld. De vier beste landen kwalificeren zich voor dat toernooi.

Gekwalificeerde landen

Stadions

Kwalificatieronde 
De kwalificatieronde werd gehouden tussen 30 augustus en 8 september. Een loting verdeelde de 22 deelnemende landen in vier groepen. De winnaars van deze poules kwalificeren zich voor de knock-outfase van het hoofdtoernooi.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Loting 
De loting voor de groepsfase van het toernooi vond plaats op 29 september 2022 in het hoofdkantoor van de CONCACAF in Miami. De zestien landen werden verdeeld over de vier potten. De indeling van de potten was gebaseerd op de ranking van de landen. Van de landen uit pot 1 werd van vooraf bepaald dat ze automatisch E1 tot en met H1 zouden worden.

Groepsfase 
De top drie van iedere poule kwalificeert zich voor de achtste finale. De vier landen uit de kwalificatieronde stromen direct door naar de achtste finale.

Beslissingscriteria
De landen worden gerankt op basis van het puntenaantal (3 punten voor een overwinning, 1 punt voor een gelijkspel en 0 punten bij een verlies. Als landen gelijk eindigen in puntenaantal worden de volgende criteria gebruikt om te bepalen welk landen boven de andere eindigt in de poule:
 Beste doelsaldo in alle groepswedstrijden;
 Hoogste aantal doelpunten gescoord in alle groepswedstrijden;
 Meeste punten in de onderlinge wedstrijden tussen de landen die gelijk eindigen;
 Beste doelsaldo tussen de landen die gelijk eindigen;
 Hoogste aantal doelpunten gescoord van de landen die gelijk eindigen;
 Het laagste aantal punten in de ranking waarbij wordt gekeken naar gele en rode kaarten. (Gele kaart: −1, rode kaart na twee keer geel: −3 punten, directe rode kaart: −4 punten, directe rode kaart na een gele kaart: −5 punten.)
 Loting.

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Knock-outfase

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Gekwalificeerd voor WK–17 
De volgende twee landen kwalificeerden zich namens de CONCACAF voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2023.

1 Vet betekent kampioen. Schuin betekent gastland dat jaar.

Externe link
CONCACAF – online
RSSSF

Voetbal in 2023
Voetbal in Guatemala
CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17